Не́гри () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Негри, Ада (1870—1945) — итальянская поэтесса и писательница.
 Негри, Александр Фёдорович (1784—1854) — российский дипломат греческого происхождения, ориенталист и археолог; поверенный в делах посольства в Бухарский эмират (1820—1821), вице-президент Одесского общества истории и древностей.
 Негри, Алешандре (род. 1981) — бразильский и кипрский футболист, вратарь футбольной команды «Докса» из кипрского города Катокопиа.
 Негри, Антонио (род. 1933) — философ, итальянский политический деятель, профессор.
 Негри, Джино (1919—1991) — итальянский композитор.
 Негри, Лука (род. 1973) — итальянский гребец-байдарочник.
 Негри, Костаче (1812—1876) — румынский политический и общественный деятель, революционер, дипломат.
 Негри, Мария Катерина (1704 — после 1744) — итальянская контральто.
 Негри, Марко (род. 1970) — итальянский футболист.
 Негри, Паола Антониа (1508—1555) — итальянская проповедница-монахиня.
 Негри, Себастьян (род. 1994) — итальянский регбист.
 Негри, Чезаре (ок. 1535 — ок. 1605) — итальянский танцор, танцмейстер, хореограф, драматург и композитор.
 Негри, Франческо (1500—1563) — итальянский протестантский реформатор, писатель.
 Негри, Христофоро (1809—1896) — итальянский писатель и политический деятель.
 Пола Негри (урождённая Барба́ра Аполо́ния Халу́пец; 1897—1987) — актриса российско-польского происхождения, звезда и секс-символ эпохи немого кино.
 Луиджи Негри (1956) — политический деятель Италии, член партии Лиги Севера.

См. также 
 Негри — коммуна в Румынии.

Примечания